Альтенкі́рхен () — район у Німеччині, на півночі землі Рейнланд-Пфальц. Адміністративний центр — місто Альтенкірхен.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район складається зі 119 громад (), об'єднаних у 8 об'єднань громад ().

Дані про населення наведені станом на . Зірочками (*) позначені центри об'єднань громад.

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Райони Рейнланд-Пфальцу